Anders Svensson (né en 1976), joueur de football suédois.
 Amanda Svensson (1987-), romancière, journaliste et traductrice suédoise.
 Artur Svensson (1901-1984), athlète suédois.
 Åsa Svensson (née en 1975), joueuse de tennis suédoise.
 Bo Svensson (né en 1979), joueur de football danois.
 Daniel Svensson (né en 1977), musicien suédois.
 Egon Svensson (1913-1995), lutteur suédois.
 Einar Svensson (1894-1959), joueur suédois de hockey sur glace puis entraîneur de football.
 Erik Svensson (1903-1986), athlète suédois.
 Esbjörn Svensson (1964-2008), pianiste de jazz suédois
 Eva-Britt Svensson (née en 1946), femme politique suédoise.
 
 Frida Svensson (née en 1970), athlète suédoise, spécialiste du 400 mètres haies.
 Frida Svensson (née en 1981), rameuse d'aviron suédoise.
 Fritiof Svensson (1896-1961), lutteur suédois
 Gustav Svensson (né en 1987), joueur de football suédois.
 Harald II Svensson (vers 994 - 1018), roi du Danemark.
 Jonas Svensson (1966-), joueur de tennis suédois.
 Jonas Svensson (1993-), footballeur norvégien.
 Kalle Svensson (1925-2000), joueur de football suédois.
 Karl Svensson (né en 1984), joueur de football suédois.
 Karl-Johan Svensson (1887-1964), gymnaste suédois.
 Kurt Svensson (né en 1927), joueur de football suédois.
 Lisa Emelia Svensson (1974-), diplomate suédoise.
 Madelein Svensson (1969-), athlète suédoise.
 
 Magnus Svensson (né en 1963), joueur de hockey sur glace suédois.
 Magnus Svensson (né en 1969), footballeur suédois.
 Magnus Pääjärvi Svensson (né en 1991), joueur de hockey sur glace suédois.
 Matilda Svensson (1977-), journaliste, animatrice de radio et animatrice de télévision suédoise naturalisée chilienne.
 Max Svensson (1998-), footballeur suédois
 Michael Svensson (né en 1975), joueur de football suédois.
 Oskar Svensson (né en 1995), fondeur suédois.
 Pelle Svensson (1943-2020), lutteur et avocat suédois.
 Roland Svensson (1945-2014), lutteur suédois.
 Rudolf Svensson (1899 - 1978), lutteur suédois.
 Sven Svensson (? - 1104), prince danois.
 Thorsten Svensson (1901-1954), footballeur suédois.
 Tomas Svensson (1968-), joueur de handball suédois
 
 Tore Svensson (né en 1927), joueur de football suédois.
 Victoria Sandell Svensson (1977-), footballeuse suédoise.

Homonymie de patronyme suédois